Штефановце — село в Словаччині, Врановському окрузі Пряшівського краю.
 Штефановце — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.